St. Maria zur Höhe steht für:

 St. Maria zur Höhe (Paderborn), Kirche in Paderborn, Nordrhein-Westfalen
 St. Maria zur Höhe (Soest), Kirche in Soest, Nordrhein-Westfalen